Henryk VII Hohenstauf (1211–1242) – król Sycylii i Niemiec
 Henryk VII Luksemburski (1278–1313) – król Niemiec i Włoch, cesarz rzymski
 Henryk VII z Blizną (ok. 1344–1399) – książę niemczański, brzesko-oławski i namysłowski
 Henryk VII Rumpold (ok. 1350–1394) –  książę żagańsko-głogowski
 Henryk VII Tudor (1457–1509) – król Anglii i władca Irlandii
 Henryk VII Orleański (ur. 1933) – tytularny pretendent do tronu Francji